Carpoolen
 Carpool (film), een Amerikaanse komische film uit 1996